Phường 15 (Tân Bình)
Phường 15 (Bình Thạnh)
Phường 15 (Gò Vấp)
Phường 15 (Quận 10)
Phường 15 (Quận 11)
Phường 15 (Quận 5)
Phường 15 (Quận 4)
Phường 15 (Quận 8)
Phường 15 (Phú Nhuận)